Unter einem Dach steht für:

 Unter einem Dach (Buch) (The Birds on the Trees), Roman von Nina Bawden (1970)
 Unter einem Dach (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1990)
 Unter einem Dach (1996), deutscher Film von Gabriele Kotte (Autorin) 
 Unter einem Dach (2020), schweizerischer Film von Maria Müller (Regisseurin)